Сен Мартен (френско произношение за Свети Мартин) може да се отнася до:

 Географски
 Свети Мартин (остров)
 Сен Мартен (Френски Антилски острови)

 Религиозни
 Абатство Сен Мартен (Турне)

 Други
 Абеи дьо Сен Мартен (бира)

Вижте също 
 Свети Мартин (пояснителна страница)